Le mot Lint peut renvoyer à :
 une commune belge, et la liste de ses monuments historiques,
 un analyseur statique de code source dédié au langage C, intégré en 1985 à la version 7 d'UNIX,
 l'Alstom LHB Coradia LINT, autorail fabriqué par Alstom.

Personnes 

 Bas Lint, membre du groupe de musique électronique néerlandais Endymion,
 Charles de Lint (né en 1951), auteur canadien,
 Derek de Lint (né en 1950), acteur néerlandais,
 Jacobus van Lint (1932-2004), mathématicien néerlandais,
 Louis Van Lint (1909-1986), peintre belge, chef de file de l'abstraction lyrique en Belgique,
 Pieter van Lint (1609-1690), peintre flamand.